Drzewianowo – wieś w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie nakielskim, w gminie Mrocza
 Drzewianowo – osada leśna w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie nakielskim, w gminie Mrocza